Аасиаат (, ранее Эгедесминде ) — город и столица одноимённого муниципалитета в Западной Гренландии.

География 
Муниципалитет расположен на нескольких островах в южной части залива Диско и является, наряду с Кекертарсуаком, одним из двух муниципалитетов, расположенных вне основной территории Гренландии. Муниципалитет занимает площадь около 4000 км². Общее население (на 1 января 2005 г.) составляет 3310 чел.
Самым большим островом архипелага является Саккарлиуп Нунаа. Он не населён, но имеет строения для приёма туристов. На западном конце острова есть заброшенная деревня Мунермиут.

К северо-западу располагается остров Аасиаат с одноимённым городом, с населением в 3100 чел. Его координаты 

В одной морской миле (1,9 км) к северо-востоку от Аасиаата расположен аэропорт Аасиаат.

К северо-востоку, в 23 км от Аасиаата располагается деревня Акуннаак (население 101 чел.), также на одноимённом острове.

В 21 км к северо-западу от Аасиаата расположена деревня Китсиссуарсуит (109 чел.), также на небольшом одноимённом острове.

В 29 км от Аасиаата на западном конце архипелага расположена (также на одноимённом острове) заброшенная деревня Вестер Ейланд.

Аасиаат также называют «Городом китов», ввиду частого появления этих животных.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — −4,9 °C
 Относительная влажность воздуха — 81,0 %
 Средняя скорость ветра — 3,7 м/с

История 
Археологи предполагают прибытие первых поселенцев в регион в пятом тысячелетии до н. э. Современное население появилось здесь около 1200 г. в виде охотников, занимавшихся охотой на тюленей весной в Зюдост Бей. Летом они перемещались в Нордре Строфьорд вслед за стадами северных оленей и косяками палтуса. Осенью они возвращались для охоты на морских котиков. Зимой, после замерзания залива, объектами охоты были нарвалы и белуги. Люди строили каяки, а зимой использовали собачьи упряжки.

Поселение, позднее ставшее Аасиаатом, было основано в 1759 г. Нильсом Эгеде, сыном Ханса Эгеде, норвежского миссионера, основавшего Готхоб. Поселение называлось Колония Эгедесминде и располагалось на севере от Нордре Строфьорд, в 125 км южнее нынешнего положения Аасиаата, на своё нынешнее место городок был перенесён в 1763 г. Большинство поселенцев было китобоями, и они занесли оспу, принёсшую местному населению большой урон, особенно в 1770-е гг. К началу XIX в. население стабилизировалось и медленно росло — от 390 в 1805 г., до 1269 в 1901 г.

В годы Второй мировой Аасиаат был единственным местом, с которым оккупированная немцами Дания могла иметь связи, позднее пункты сообщения были перенесены в Уумманнак и Сисимиут. Также во время войны американцы построили метеостанцию.

Рос вылов трески, для засолки которой была построена новая фабрика. В 1950-х годах были построенная электростанция и телестанция. В 1998 г. была открыта новая ВПП аэропорта, в дополнение к прежним вертолётным сообщениям (близ завода по переработке креветок). Ныне население Аасиаата и Кангаатсиака превышает 3 тыс., сообщения осуществляет Air Greenland.

Экономика и инфраструктура 
Ловля рыбы и крабов, судостроение и туризм — основные виды экономической активности населения. Туристам предлагаются различные виды природного и экстремального туризма — плавание на каяках, лыжные походы, прогулки на собачьих упряжках, наблюдение за китами.

Система образования представлена 4 школами — общей (Гаммергарфик), сезонной (GU Аасиаат), школой для инвалидов (Адо Лингеп Атуарфия) и музыкальной школой (Аасиаатская музыкальная школа).

См. также 
Административное деление Гренландии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотографии на Flickr
 Туристическая служба Аасиаата
 Сайт Аасиаата

Города Гренландии
Муниципалитеты Гренландии
Залив Диско